Єлена Янкович виграла титул, перемігши у фіналі Карлу Суарес Наварро з рахунком 6–3, 3–6, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw

Одиночний розряд